Mont-Saint-Martin (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Mont-Saint-Martin (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Mont-Saint-Martin (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Mont-Saint-Martin (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy